Monticello puede referirse a:

Lugares

En Estados Unidos 
 Monticello (Arkansas), ciudad de Arkansas, sede de condado del condado de Drew
 Monticello (Nueva York), villa de Nueva York, sede de condado del condado de Sullivan
 Monticello (Misisipi), ciudad de Misisipi, sede de condado del condado de Lawrence
 Monticello (Utah), ciudad del condado de San Juan, estado de Utah 
 Monticello (Virginia), residencia de Thomas Jefferson, en Virginia.

En Francia 
 Monticello (Alta Córcega), comuna de Alta Córcega, Francia.

En Italia 
 Monticello Brianza, comuna italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardia.
 Granozzo con Monticello, localidad y comuna de la provincia de Novara, región de Piamonte.

Miscelánea 
 Gran Arena Monticello, estadio cubierto y casino de juegos en Chile.